Аполло́н номион или номион () — дневная бабочка семейства .

Описание 

Длина переднего крыла 28—44 мм. Размах крыльев 70—90 мм. Самки крупнее самцов. Окраска крыльев белая (у самок — желтоватая), их вершины прозрачные. Нижние крылья закруглены. Бахромка на крыльях пёстрая. Крылья смок с напылением тёмных и серых чешуек. Наружный край крыльев округлый. На передних крыльях имеются красные либо оранжевые пятна с черными ободками. На задних крыльях крупные красные пятна с чёрным окаймлением. На задних крыльях имеется перевязь, образованная треугольными пятнами. Жилки R1 не ветвятся; жилки R2 и R3 сливаются в одну, а R4, R5 и М1 имеют общий ствол. К костальному краю переднего крыла выходят одна жилка (R1); R2+R3 выходят к вершине, а R4 и R5 — к внешнему краю. Усики пёстрые вследствие чередования светло-серых и чёрных колец. Глаза гладкие, крупные, снабжённые маленькими бугорками, на которых сидят короткие щетинки.

Ареал 
Россия (юг Хабаровского края, Еврейский автономный округ, Приморский край, Южная Сибирь, Алтай, южное Забайкалье, Читинская область), Корейский полуостров, Северо-восточный и Центральный Китай, Монголия, Корея.

Биология 
Время лёта — конец июня — середина августа. Населяет участки луговой степи и остепнённые разнотравные луга. Бабочки ведут исключительно дневной образ жизни и активны только в солнечную погоду. Нуждаясь в дополнительном питании, бабочки аполлона номиона охотно посещают различные травянистые цветущие растения. В целом, их полёт продолжительный, стремительный, часто парящий. Для самок характерно наличие на нижней стороне брюшка роговидного придатка (сфрагис), образующегося после сппаривания. Кормовое растение гусениц — род Sedum.

Подвиды 
 Parnassius nomion nomion
 Parnassius nomion aurora O. Bang-Haas, 1933
 Parnassius nomion dis Grum-Grshimailo, 1890
 Parnassius nomion gabrieli Bryk
 Parnassius nomion korshunovi Kreuzberg & Pljushch, 1992
 Parnassius nomion mandschuriae Oberthür, 1891
 Parnassius nomion minschani Bryk-Eisne
 Parnassius nomion nominulus Staudinger, 1895
 Parnassius nomion nomius Grum-Grshimailo, 1891
 Parnassius nomion oberthuerianus Bryk
 Parnassius nomion richthofeni Bang-Haas
 Parnassius nomion shansiensis Eisner
 Parnassius nomion theagenes Fruhstorfer
 Parnassius nomion tsinlingensis Bryk & Eisner

Примечания 

Насекомые Азии
Аполлоны (бабочки)
Животные, описанные в 1823 году